Bossa nova
 Bossa Nova (album grupy Novi Singers)